Termit kan syfta på:

 Termiter – en ordning insekter
 Termitidae – en familj i ordningen termiter
 Termit (kemi) – en pyroteknisk blandning som brinner med mycket hög temperatur
 P-15 Termit – en sjömålsrobot